A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A női műlesiklást február 15.-én rendezték.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon